A Mása és a medve (eredeti cím: Маша и Медведь, nemzetközileg használt angol változatában: Masha and the Bear, Magyarországon egyes kiadványok címében és a sorozat logójában helytelenül, félig angolul: Masha és a medve) 2009-ben indult orosz televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat, amelyet Oleg Uzsinov, Gyenyisz Cservjacov és Oleg Kuzovkov rendeztek. Az animációs játékfilmsorozat alkotója, írója és producere Oleg Kuzovkov. A tévéfilmsorozat gyártója és forgalmazója az Animaccord Animation Studiost. Műfaja filmvígjáték- és kalandfilmsorozat. Oroszországban a Rosszija 1 vetítette és a Karuszel ismételte. Magyarországon a Minimax sugározta és jelenleg a TV2 ismétli.

Ismertető 
Mása egy nyughatatlan kislány, aki sok nehéz feladattal néz szembe. Ha segítenek neki, akkor mindent könnyebben megcsinál. Mása barátja egy barna medve, akivel Mása rengeteg elképesztő kalandba keveredik. Ebben a mesében látható, hogy mennyire fontos a barátság, a gondoskodás, a kreativitás és a szabadság. 
A kislány kora a viselkedéséből, és a fogazatából ítélve 4 év nagyjából. A mese tele van felnőttek számára is humoros részekkel, ami abból adódik, hogy a Mása által elkövetett huncutságokat a legtöbb tipegő elkövetné. A medvében pedig magukra ismerhetnek a szülők.

A meséből online, és normál játékok is készültek, többek között a Simba készítette el a szereplőket. Az Epee pedig a Lego Duploval kompatibilis építőjátékot dobott a piacra.

Szereplők

Főszereplők

További szereplők

Epizódok

Első évad

Második évad

Harmadik évad

Jegyzetek

Források 
  hivatalos oldala 
 
 

Orosz számítógépes animációs sorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok